Bundesliga 2018/2019 był to 56. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Sezon rozpoczął się 24 sierpnia 2018 roku, a zakończył 18 maja 2019 roku.

Tytuł z poprzedniego sezonu obronił Bayern Monachium. Beniaminkami były: Fortuna Düsseldorf (powrót do Bundesligi po 5 latach) oraz 1. FC Nürnberg (powrót do Bundesligi po 4 latach). Z ligi bezpośrednio spadły: Hannover 96 (po 2 sezonach w Bundeslidze z rzędu) oraz 1. FC Nürnberg. Po barażach o utrzymanie z trzecim zespołem 2. Bundesligi, Unionem Berlin i po przegranej w dwumeczu, z ligi spadł także VfB Stuttgart (po 2 sezonach w Bundeslidze z rzędu).

Tytuł króla strzelców zdobył Robert Lewandowski, który strzelił 22 gole.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Baraże 
W dwumeczu, którego stawką było miejsce w Bundeslidze w następnym sezonie, zmierzyły się 16. drużyna Bundesligi,  oraz trzecia drużyna 2. Bundesligi, . Zwycięzca dwumeczu Union Berlin otrzymał prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w następnym sezonie. VfB Stuttgart spadł natomiast do niższej klasy rozgrywkowej. 

 wygrał w dwumeczu dzięki większej ilości bramek strzelonych na wyjeździe.

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Hat-tricki

Najlepsi asystenci 

Źródło:

Czyste konta 

Źródło:

Prezydenci, trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Stadiony

Stroje i sponsorzy

Zobacz też 
 Bundesliga niemiecka w piłce nożnej
 2. Fußball-Bundesliga (2018/2019)

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Niemczech
2019 w Niemczech